Dudu Falcão, pseudônimo de Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão (Recife, 14 de junho de 1961) é um músico multi-instrumentista, compositor e cantor de música popular brasileira.

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Cantores de música popular brasileira